Moraga puede referirse a la ciudad californiana de Moraga. También puede referirse a:

Personas 
 Bárbara Moraga, Deportista , Chilena/Tarapacá/Viña del Mar
 Tadeo Oliver Moraga, Guitarrista , Argentino/Chubut/Puerto Madryn

Miscelánea 
 Moraga de sardinas, típica de las cocinas granadina y malagueña.
 Moraga, fiesta típica de la provincia de Málaga y otros puntos del litoral mediterráneo andaluz, relacionada con la moraga de sardinas anterior.
 Fiesta de la moraga, rito de la matanza del cerdo el día de San Martín en la localidad de San Román de Cameros, en La Rioja.
 Moraga: Picadillo de chorizo

Referencias